

Kultusminister Hessen (seit 1945) 

Kultus
!
Hessen